Springdale Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Springdale Farm (Burnham, Maine), NRHP-ID: 00000374
 Springdale Farm (Mendenhall, Pennsylvania), NRHP-ID: 73001607